

Collegi per la Camera e per il Senato

Catania I
Collegio elettorale di Catania I – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Catania I – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Catania II
Collegio elettorale di Catania II – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Catania II – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Catania - Misterbianco
Collegio elettorale di Catania - Misterbianco – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Catania - Misterbianco – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005

Altri collegi
Collegio elettorale di Catania – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1882 al 1891 e dal 1919 al 1923
Collegio elettorale di Catania Centro – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Catania - Cardinale – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Catania - Picanello – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005